Полкова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Полковая улица — улица в Москве.
 Полковая улица — улица в Пушкине.

Украина 
 Полковая улица — улица в Днепре.
 Полковая улица — улица в Киеве.